Шипенка — опустевшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 3 верстах западнее современной деревни Комаровка на правом берегу речки Трахотинка.

История 

В 1978 году деревня ещё существовала и числилась в составе Комаровского сельсовета Хиславичского района.

В 1993 году деревня считалась, как прекратившая существование деревня Комаровского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района